SVP est une abréviation pouvant signifier « S'il vous plaît ». Elle possède également d'autres significations dans différentes langues :

 en allemand, SVP est l'abréviation de Schweizerische Volkspartei (Suisse)
 en allemand, c'est aussi celle de Südtiroler Volkspartei (le parti populaire du Haut-Adige, Italie)
 en anglais, SVP signifie Senior Vice President (« vice-président principal » ou « premier vice-président », poste dans l’entreprise)
 SVP est aussi le nom d'un service de renseignements juridiques, économiques et fiscaux par téléphone.
 SVP est l'abréviation de Sega Virtua Processor, un DSP utilisé dans le jeu Megadrive Virtua Racing.